Il toponimo Săruleşti può riferirsi a diverse località della Romania:
Sărulești, comune del distretto di Buzău
Sărulești, comune del distretto di Călărași